Kékestető település, mely Gyöngyös közigazgatási területén fekszik.
 A Kékes, mely Magyarország legmagasabb hegycsúcsa, és amelyet helytelenül emlegetnek Kékestető néven.